JPMorgan Chase Tower (Houston), edificio ubicado en Houston.
 JPMorgan Chase Tower (Nueva York), edificio ubicado en Nueva York.
 JPMorgan Chase World Headquarters, proyecto de rascacielos que se ubicaría en Nueva York.